Gallareta es el nombre común de varias aves acuáticas de la familia Rallidae

 Gallinula chloropus, gallareta común, gallareta pico rojo o polla de agua
 Todas las especies del género Fulica.
 Fulica newtoni, gallareta de Mascarene, (extinta).
 Fulica cristata, gallareta cornuda.
 Fulica atra, gallareta euroasiática o gallareta común. 
 Fulica alai, gallareta de Hawái.
 Fulica americana, gallareta americana.
 Fulica caribaea, gallareta pico blanco.
 Fulica leucoptera, gallareta ala blanca, gallareta chica, gallarera escudete amarillo.
 Fulica ardesiaca, gallareta andina.
 Fulica armillata, gallareta ligas rojas o tagua.
 Fulica rufifrons, gallareta escudete rojo.
 Fulica gigantea, gallareta gigante.
 Fulica cornuta, gallareta cornuda de los Andes.
 Porphyrio (Porphyrula) martinica, gallareta azul.

Referencias 

x1cccwdc